La Supercoupe d'Ukraine de 2012 est la neuvième édition de la Supercoupe d'Ukraine. Ce match de football prend place le  au Stade Avanhard de Louhansk.

Elle oppose l'équipe du Chakhtar Donetsk, auteur du doublé Coupe-Championnat en 2011-2012, à celle du Metalurh Donetsk, finaliste de la Coupe d'Ukraine. Le Chakhtar dispute à cette occasion sa huitième Supercoupe tandis que le Metalurh y prend part pour la première fois de son histoire.

Largement favoris et se montrant entreprenants d'entrée de jeu, les joueurs du Chakhtar ouvrent la marque dès la sixième minute par l'intermédiaire de Luiz Adriano. Profitant d'une baisse de régime de ces derniers, le Metalurh se crée quelques occasions de but, mais ne parvient pas à conclure. Les Mineurs reprennent ensuite l'initiative et portent le score à 2-0 peu après l'heure de jeu grâce à un but de Douglas Costa. Ceux-ci contrôlent par la suite le restant des débats, manquant d'aggraver la marque tandis que le Metalurh termine la rencontre à dix après l'expulsion d' dans les dernières minutes. Logiquement vainqueur, le Chakhtar remporte ainsi son quatrième titre dans la compétition.

Feuille de match

Annexes

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Ukraine de football 2011-2012
 Coupe d'Ukraine de football 2011-2012

2012
Sport en Ukraine en 2012
Sport en juillet 2012
Louhansk
Face-à-face du Chakhtar Donetsk